Osage County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Osage County (Kansas)
 Osage County (Missouri)
 Osage County (Oklahoma)